Women (roman), een roman uit 1978 van de Amerikaanse schrijver Charles Bukowski

 Women (band), een Canadese artrockband
 Women (album), het debuutalbum van deze band uit 2008
 Women (Foreigner), een nummer uit 1980 van de Amerikaanse band Foreigner
 Women (Amanda Lear), een nummer uit 1985 van de Franse zangeres Amanda Lear
 Women (Def Leppard), een nummer uit 1987 van de Britse rockband Def Leppard

 Women (1913), een Amerikaanse stomme kortfilm uit 1913
 Women (1977), de Engelse titel van de Hongaarse film Ök ketten uit 1977, geregisseerd door Márta Mészáros
 Women (1985), een Hongkongse film uit 1985, geregisseerd door Stanley Kwan

Zie ook 
 The Women (doorverwijspagina)
 Woman (doorverwijspagina)